Tandanus är ett släkte av fiskar. Tandanus ingår i familjen Plotosidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Tandanus